Osoby o tym nazwisku:
 Irakli Garibaszwili − gruziński polityk
 Iwan Garibaszwili − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych